Владимир Викторович Иванов
 Иванов, Владимир Викторович (род. 1995) — российский биатлонист.
 Иванов, Владимир Викторович (род. 1955) — российский инженер и экономист, член-корреспондент РАН.